Manuel Giménez puede referirse a:

 Manuel Giménez Abad (1948-2001), un político español - asesinado por ETA;
 Manuel Giménez Benítez (s. XX), un músico paraguayo;
 Manuel Giménez Fernández (1896-1968), un político español - Ministro de Agricultura (durante 1934-1935);
 Manuel Giménez Cuevas (1948-), un policía, periodista y presentador de televisión español.

''Grafía confundible con Manuel Jiménez